Lam har flere betydninger:
 Lam – en fåreunge
 Lam (bogstav) – arabisk bogstav svarende til det latinske "L"
 Lam (Bayern) – en købstad i Regierungsbezirk Oberpfalz i Bayern
 at være lam – en sygdomstilstand som f.eks. paralyse eller spastisk lammelse
 Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, et fransk kunstmuseum, ofte forkortet LaM